Zakir Hussain (politicus) (1897-1969), een Indiase politicus en de derde president van India
 Zakir Hussain (hockeyer) (1934-2019), een Pakistaanse veldhockeyspeler
 Zakir Hussain (componist) (1951), een Indiase componist
 Zakir Hussain (cricketer, Hyderabad) (1964), een Indiase cricketspeler uitkomend voor Hyderabad
 Zakir Hussain (ijshockeyspeler) (1982), een Indiase ijshockeyspeler
 Zakir Hussain (acteur), een Indiase film- en televisieacteur
 Zakir Hussain (cricketer, Assam), een Indiase cricketspeler uitkomend voor Assam
 Zakir Hussain (cricketer, Pakistan), een Pakistaanse cricketspeler
 Zakir Hussain (politicus uit Haryana), een Indiase politicus uit Haryana